Oberkriegskollegium bezeichnet die Vorgängerbehörden des 

 Bayerischen Kriegsministeriums
 Preußischen Kriegsministeriums